Le Championnat NCAA de football américain 2012 a commencé en août 2012 et s'est achevé le . La finale nationale s'est déroulée au Sun Life Stadium à Miami en Floride le 7 janvier 2013 a vu la victoire des Crimson Tide de l'Alabama, classés 2° à l'issue de la saison régulière face aux premiers, les Notre Dame Fighting Irish 42 à 12 lors du BCS National Championship Game 2013.

Changements

Changements de règles

Changements de conférences 
La Western Athletic Conference sort très affaiblie des différents départs de ses membres, par conséquent, l'organisation abandonne le football américain à partir de 2013. Les Idaho Vandals et les New Mexico State Aggies, les deux seules membres restants en football américain se retrouvent sans conférence et seront contraints de devenir Indépendants à partir de 2013.

Équipes en transition 
 Les Georgia State Panthers intégreront en  2013 la Sun Belt Conference.

Nouveaux stades et rénovations 
 Le Bronco Stadium subit une expansion portant la capacité de  à . 
 L'Amon G. Carter Stadium subit des rénovations majeurs portant la capacité à  olaces.
 Texas State double presque la capacité du Bobcat Stadium passant de  à .
 Le California Memorial Stadium subit des rénovations majeurs notamment pour les risques sismiques. La capacité du stade est réduite de  à .

Résultats de la saison régulière

Classements des conférences

Palmarès des conférences

Classement national avant les Bowls 

Ce classement est celui qui a été établi à partir de votes de plusieurs journaux et d'un calcul par ordinateur voir espn.go.com BCS Standings.

Bowls

Bowls majeurs du BCS 

Wisconsin participe au Rose Bowl comme champion de la Big Ten bien que l'équipe ne soit pas classée dans le top 25.

Comparaison des conférences dans les bowls

Récompenses

Trophée Heisman 2012 
Le Trophée Heisman récompense le meilleur joueur universitaire

Autres récompenses

Sélection All America 
Il s'agit de la première équipe sélectionnée par Associated Press.

| width="50%" align="left" valign="top" |
Attaque

| width="50%" align="left" valign="top" |
Défense

Notes et références

Liens externes 
NCAA Football en français
 Équipes, classements, résultats sur ESPN
Résultats sur NCAA Sports

NCAA
Championnat NCAA de football américain
Sport aux États-Unis en 2012